Schwarzbachtal ist der Name von Tälern:

 Schwarzbachtal (Westpfalz), Tal des Schwarzbachs in der Westpfalz, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Schwarzbachtal (Dippoldiswalde), Seitental der Roten Weißeritz bei Dippoldiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Schwarzbachtal (Vogtland), Tal des Schwarzbachs zwischen Markneukirchen und Adorf, Vogtlandkreis, Sachsen

Schwarzbachtal ist Name oder Namensbestandteil von Schutzgebieten (sortiert nach Ortschaften):

Fauna-Flora-Habitat-Gebiet in Nordrhein-Westfalen:
 Schwarzbachtal (Scherfede), am Schwarzbach nahe dem Kloster Hardehausen (Scherfede), Kreis Höxter

Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen:
 Schwarzbachtal (Bielefeld), Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der kreisfreien Stadt Bielefeld in Nordrhein-Westfalen
 Schwarzbachtal (PB), am Schwarzbach nahe Blankenrode (Lichtenau), Kreis Paderborn
 Kirchheller Heide, Schwarzbach (nördlich und westlich des Schwarzbachtales), am Schwarzbach zwischen Bottrop (kreisfrei) und Dinslaken, Kreis Wesel
 Schwarzbachtal (Dornberg), am Schwarzbach in Dornberg (Bielefeld)
 Schwarzbachtal bei Götzenberg, am Schwarzbach bei Götzenberg (Ratingen), Kreis Mettmann
 Schwarzbachtal (HX), am Schwarzbach nahe dem Kloster Hardehausen (Scherfede), Kreis Höxter
 Klüserbachtal und Schwarzbachtal, bei Kalterherberg (Monschau), Städteregion Aachen
 Schwarzbachtal zwischen Düsseldorfer Straße und Bahndamm, am Schwarzbach bei Ratingen, Kreis Mettmann

Naturschutzgebiet in Sachsen:
 Schwarzbachtal (Dippoldiswalde, Naturschutzgebiet), am Schwarzbach nahe Dippoldiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Siehe auch:
 Schwarzbachsystem mit Haberg und Krenkeltal (Naturschutzgebiet)
 Schwarzbach